Osoby o tym nazwisku:
 Chico Landi − brazylijski kierowca wyścigowy
 Elissa Landi − włoska aktorka
 Francesco Landi − włoski dyplomata
 Francisco Bazán Landi − peruwiański piłkarz
 Fryderyk Landi − włoski arystokrata, regent Monako
 Justine Landi − amerykańska siatkarka
 Stefano Landi − włoski kompozytor, organista, śpiewak i nauczyciel

Osoby o tym imieniu:
 Landi Swanepoel − południowoafrykańska modelka

Inne o tej nazwie:
 (2381) Landi − planetoida z pasa głównego asteroid